Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2017/2018 проводились с 3 по 21 января 2018 года. В финалы первенства вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Полуфинальные и финальные игры в сериях проводились до двух побед. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стал клуб «Таунсвилл Файр», который со счётом 2:1 обыграл клуб «Мельбурн Бумерс». «Таунсвилл» пять раз выходил в большой финал ЖНБЛ, в трёх из них становился триумфатором первенства, а «Мельбурн» в свою очередь также в пятый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе лишь одну победу. Самым ценным игроком финала стала Сьюзи Баткович, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Перт — Мельбурн — 0-2

Сидней — Таунсвилл — 0-2

Большой финал

Составы участников финала

Таунсвилл — Мельбурн — 2-1

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2017/2018
Финалы ЖНБЛ